Haus Löwenstein bezeichnet: 
 Haus Löwenstein-Habsburg (1281–1464). Erloschenes Adelsgeschlecht, siehe Grafschaft Löwenstein#Die Habsburger
 das Adelsgeschlecht Löwenstein-Wertheim
 Haus Löwenstein (Aachen), ein Gebäude aus dem 14. Jahrhundert am Aachener Markt gegenüber dem Rathaus
 ein Gebäude im Ensemble des Frankfurter Rathauses „Römer“, siehe Römer (Frankfurt am Main)